Tók po slovensko pomeni usmerjeno gibanje, glede na vrsto pa ločimo:
 električni tok
 morski tok
 snovni tok
 energijski tok
 rečni tok
 toplotni tok
 svetlobni tok
Beseda tòk lahko pomeni tudi:
 tulec

Zunanje povezave